Marcelo Melo och André Sá var regerande mästare, men förlorade i den första omgången mot Thomaz Bellucci och Sebastian Prieto.

Marcel Granollers och Tommy Robredo besegrade Lucas Arnold Ker och Juan Monaco i finalen med 6–4, 7–5.

Seedning 

 Marcelo Melo /  Andre Sa (Första omgången)
 Lukasz Kubot /  Oliver Marach ''(Semifinal)

 Frantisek Cermak /  Michal Mertinak ''(Första omgången)
 '''Marcel Granollers /  Tommy Robredo (Mästare)

Lottning

Matcher

Externa länkar 
Lottning

Dubbel